Ščuka může být:

 ščuka – typ sovětské střední ponorky

příjmení
 Emil Ščuka (* 1957) – romský prokurátor a politik
 Josef Ščuka (1906–1981) – český cimbalista